Die Prva Makedonska Liga 1997/98 war die sechste Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Sileks Kratovo holte zum dritten Mal in Folge den Meistertitel.

Modus 
Vierzehn Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen stiegen ab. Bregalnica Štip zog nach achtzehn Spielen zurück. Deren Spiele vom 14. bis 18. Spieltag wurden annulliert, sodass nur die Ergebnisse der Hinrunde in die Wertung einflossen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen 1992 - 2003 auf infopress.com

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98